Blaž Emeršič (né le  à Ljubljana en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Carrière de joueur 
Après un début professionnel avec le HDD Olimpija Ljubljana en Slovénie, il se joint au Ice d'Indianapolis dans la Ligue centrale de hockey aux États-Unis. Par la suite, il joue plusieurs saisons dans les ligues mineures en Amérique du Nord. Il revint brièvement jouer dans son pays natal avant de signer avec les Nottingham Panthers.

Après deux saisons, il signe avec les Slough Jets dans la deuxième division britannique.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1997-1998 ||HDD Olimpija Ljubljana ||Državno Prvenstvo || || || || || || || || || ||
|-
|1998-1999 ||HDD Olimpija Ljubljana ||Državno Prvenstvo ||30 ||7 ||5 ||12 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Ice d'Indianapolis ||LCH ||38 ||20 ||18 ||38 ||36 ||12 ||2 ||2 ||4 ||0
|-
|rowspan="2"|1999-2000 ||RiverBlades de l'Arkansas ||ECHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Rivermen de Peoria ||ECHL ||12 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||HDD Olimpija Ljubljana ||Državno Prvenstvo ||5 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Bandits de Border City ||LCH ||28 ||6 ||8 ||14 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2000-2001 ||Grrrowl de Greenville ||ECHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Rivermen de Peoria ||ECHL ||12 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2001-2002 ||Thunder de Wichita ||LCH ||46 ||20 ||20 ||40 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Cotton Kings de Lubbock ||LCH ||19 ||9 ||14 ||23 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Grizzlies de l'Utah ||LAH ||5 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Cotton Kings de Lubbock ||LCH ||63 ||33 ||40 ||73 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||70 ||16 ||11 ||27 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||HDD Olimpija Ljubljana ||Državno Prvenstvo ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Killer Bees de Rio Grande Valley ||LCH ||60 ||10 ||15 ||25 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||HK Slavija ||Državno Prvenstvo ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Nottingham Panthers ||EIHL ||44 ||8 ||21 ||29 ||14 ||6 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
|2006-2007 ||Slough Jets ||EPIHL ||24 ||20 ||20 ||40 ||20 ||6 ||0 ||8 ||8 ||4
|-
|2006-2007 ||Nottingham Panthers ||EIHL ||18 ||1 ||1 ||2 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Slough Jets ||EPIHL ||36 ||18 ||31 ||49 ||16 ||8 ||5 ||4 ||9 ||2
|-
|2008-2009 ||Slough Jets ||EPIHL ||54 ||18 ||36 ||54 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Slough Jets ||EPIHL ||54 ||53 ||52 ||105 ||4 ||4 ||5 ||0 ||5 ||2
|-
|rowspan="2"|2010-2011 ||Slough Jets ||EPIHL ||27 ||10 ||15 ||25 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Milton Keynes Lightning ||EPIHL ||28 ||14 ||25 ||39 ||4 ||4 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
|2011-2012 ||Milton Keynes Lightning ||EPIHL || 54|| 34|| 38|| 72|| 29|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
|2012-2013 ||Milton Keynes Lightning ||EPIHL || 54|| 30|| 40|| 70|| 18|| 3|| 1|| 1|| 2|| 25
|-
|2013-2014 ||Milton Keynes Lightning ||EPIHL || 52|| 17|| 41|| 58|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015 ||Milton Keynes Lightning ||EPIHL || 48|| 19||27 ||46 || 12||3|| 2||1 ||3 ||2
|-
|2015-2016 ||Milton Keynes Lightning ||EPIHL || 56 || 24 || 16 || 40 || 14 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
|2016-2017 ||Milton Keynes Lightning ||EPIHL || 54 || 12 || 27 || 39 || 14 || 8 || 7 || 3 || 10 || 2

Internationales 

|1996 || Slovénie -18 ans|| Championnat d'Europe junior -18 ans C || 4 || 1 || 0 || 1 || 0 ||
|-
|1997 || Slovénie -18 ans || Championnat d'Europe junior -18 ans B || 5 || 2 || 1 || 3 || 4 ||
|-
|1999 || Slovénie -20 ans || Championnat du monde junior C || 4 || 5 || 5 || 10 || 0 ||
|-
|2001 || ||Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0 ||
|-
|2004 || Slovénie || Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 ||

Trophées et honneurs personnels 
EPIHL
2010 : nommé dans la  d'étoiles
2010 : champion de l'EPIHL avec les Slough Jets

Notes et références 

Naissance en octobre 1980
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur des Grizzlies de l'Utah (LAH)
Joueur du Ice d'Indianapolis (LCH)
Joueur des RiverBlades de l'Arkansas
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des Bandits de Border City
Joueur du Grrrowl de Greenville
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des Cotton Kings de Lubbock
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Killer Bees de Rio Grande Valley
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du HK Slavija
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Milton Keynes Lightning